Натуральне число 170
 170 рік до нашої ери
 170 рік нашої ери